Big Nick House é uma paródia ao Big Brother Brasil feita pela Nickelodeon Brasil. A primeira temporada aconteceu em 2011 e a segunda em 2013.

Primeira Temporada 
A primeira temporada teve como campeão Big Time Rush, triunfando na final sobre iCarly e Brilhante Victória. Teve 9 participantes e terminou em 1 de Junho.

Segunda Temporada 

Dessa vez são 8 participantes, mas adicionando Tartarugas Ninja, Life With Boys e Kung Fu Panda e retirando Drake e Josh, True Jackson e O Segredo dos Animais. Bob Esponja não é mais o apresentador. Os Participantes serão: Big Time Rush, iCarly, Brilhante Victória, Os Padrinhos Mágicos, Life With Boys, Kung Fu Panda, Tartarugas Ninja e Os Pinguins de Madagascar. Vai acabar em 1 de Junho,como em 2011.

Programas da Nickelodeon